Ozark Courthouse Square Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ozark Courthouse Square Historic District (Arkansas), ID-Nr. 02001599
 Ozark Courthouse Square Historic District (Missouri), ID-Nr. 08001409